

Cinema 
 Shanks – film del 1974 di William Castle

Persone 
 John Shanks – compositore rock statunitense
 Michael Shanks – attore canadese
 William Shanks – matematico britannico

Altro 
 Shanks – personaggio del manga e anime One Piece di Eiichirō Oda